Аквамарин:

 Аквамарин — минерал группы берилла, бериллосиликат алюминия.
 Аквамарин — американско-австралийский фильм по мотивам одноимённой книги Элис Хоффман.
 Аквамарин — оттенок голубого цвета.